Хотисино — деревня в Думиничском районе Калужской области России, на реке Брынь.

История 
Деревня основана, вероятно, между 1660 и 1670 гг., когда владельцем земель в этом районе был царский тесть Илья Данилович Милославский. Впервые упоминается в 1722 г.: промышленник Никита Никитич Демидов купил у капитана Василия Обухова сельцо Толстошеево, сельцо Хотисино и деревню Воротную.

Жители Хотисина были старообрядцами. Они участвовали в строительстве Брынского завода (1722—1727 гг.), потом Н. Н. Демидов переселил несколько семей на Урал, на Васильевско-Шайтанский завод.

Перед отменой крепостного права сельцо принадлежало брынской помещице Е. А. Рябининой. Большинство жителей работало на Брынской суконной фабрике.

В 1859 в деревне числится 10 крестьянских дворов, 81 житель.

С 1861 г. входила в Брынскую волость.

1885 год — 25 дворов. С 1888 Хотисино было центром старообрядческого прихода: в деревне сначала открыли молельный дом, а в 1905 г. — Преображенскую церковь. В приход входили деревни Плоцкое, Семичастное, Рукав, Поляки,Буда-Монастырская. Церковь была закрыта в 1937 г.

В 1906 в Хотисине 35 дворов, 230 жителей.

С 1921 до начала (или середины) 1930-х гг. в Хотисине работала сельскохозяйственная артель по производству сливочного масла.

С 1929 — в составе Думиничского района (Полякский, затем Думиничский сельсовет).

В 1934? образована сельхозартель «Красное Хотисино». Первоначально в не вступили 7 хозяйств. Коллективизация завершилась к весне 1936.

В 1940 — 44 двора, школа.
Во время войны Хотисино было освобождено 2 апреля 1942 г. Все дома фашисты сожгли перед отступлением. Население нашло приют в соседних деревнях (Брынь, Семичастное, Плоцкое, Рукав). В начале октября 1942 всех эвакуировали в Тульскую область (начали возвращаться летом следующего года).

В августе 1943 восстановили колхоз, в котором в то время работали 9 женщин, 2 подростка и пожилой мужчина. Военные оставили колхозникам больную лошадь. В октябре начала работать начальная школа (до 1944 располагалась в д.Рукав).

Колхоз «Красное Хотисино» существовал до 1950 г., затем его присоединили к колхозу им. 17-й партконференции (д. Думиничи).

Настоящее время 

Зарегистрированное население:
 2007 г. - 1 человек,
 2012 г. - 4 человека.

Это интересно 

В России два населенных пункта с названием Хотисино, и оба в Калужской области - в Думиничском и в Перемышльском районе. Еще есть д.Хатисино в Угранском районе Смоленской обл. (на самой границе с Калужской). Возможно, между ними есть какая-то связь.

Источники и ссылки 
 В.В.Боченков. Годы и приходы. Очерки по истории калужского старообрядчества. М.: Палея-Мишин, 2001. — 160 с. ISBN 5-86020-242-4.

Населённые пункты Думиничского района